Al Bano Carrisi (1943) – cantautore e attore italiano
 Alessandro Carrisi (1980-2003) – militare italiano, ucciso negli Attentati di Nasiriyya
 Cristèl Carrisi (1985) – cantautrice italiana, figlia di Al Bano
 Donato Carrisi (1973) – scrittore, sceneggiatore e giornalista italiano
 Franco Carrisi (1947), noto come Kocis – cantautore, attore e imprenditore italiano, fratello di Al Bano
 Ylenia Carrisi (1970-1994) – personaggio televisivo e artista italiana, figlia di Al Bano